Парсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Парсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен